Arturo Gatti – giusto tra le nazioni italiano
Arturo Gatti (1972-2009) – pugile italo-canadese